De Bundesliga 1999/00 (vrouwen) was het 10de seizoen van de Duitse Bundesliga. Het begon op 29 augustus 1999 en eindigde op 21 mei 2000.

Uitslagen

Eindstand

Topscorers

Bundesliga (vrouwenvoetbal)
Duits competitievoetbal 1999/00